Steinarsson ist ein männlicher isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Steinars bzw. Steinarrs Sohn. Die weibliche Entsprechung ist Steinarsdóttir (Steinars bzw. Steinarrs Tochter).

Namensträger 
 Ægir Steinarsson (* 1991), isländischer Basketballspieler
 Atli Steinarsson (1929–2017), isländischer Schwimmer
 Guðmundur Steinarsson (* 1979), isländischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Patronym
Isländischer Personenname